Soufflage peut faire référence au :
 soufflage d'un matériau :
 soufflage du verre :
 soufflage en manchon,
 soufflage en couronne ;
 soufflage du bitume ;
 moulage par soufflage :
 extrusion-soufflage,
 injection-soufflage.

Voir aussi 
 
 Extrusion-gonflage